12-й национальный чемпионат Азербайджана по футболу прошёл в 2003-2004 годах с участием 15 клубов. Чемпионом в 4-й раз стал бакинский «Нефтчи».

Детали чемпионата 
 Чемпионат стартовал 17 мая 2003 года и завершился 5 мая 2004 года.
 Из-за продолжающейся дисквалификации со стороны УЕФА команды не смогли участвовать в Лиге Европы по итогам сезона.
 «Умид» (Баку) снялся с чемпионата в связи с финансовыми трудностями. Результаты 8 сыгранных им матчей были аннулированы.
 «Локомотив» (Имишли) снялся с чемпионата из-за финансовых трудностей во втором круге. Во всех оставшихся матчах ему были засчитаны технические поражения.

Итоговая таблица

Результаты 

 
 Жирным шрифтом выделены матчи, в которых были зафиксированы технические результаты.

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт АФФА — Ассоциации Футбольных Федераций Азербайджана
 Официальный сайт ПФЛ — Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана
 Чемпионат Азербайджана на сайте www.rsssf.com
 На сайте WildStat

Источники 
 Книга «Нефтчи-70, Незабытое прошлое, 1937—2007». ISBN 9952-8074-2-1

Азербайджан
Азербайджан
Чемпионат Азербайджана по футболу
2003 год в Азербайджане
Спорт в Азербайджане в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004